Alderson Creek ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Alderson Creek (Lame Deer Creek), Fluss im Bundesstaat Montana
 South Fork Alderson Creek, Fluss im Bundesstaat Montana